Воларович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воларович, Георгий Павлович (1907—1999) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Воларович, Михаил Павлович (1900—1987) — советский специалист по торфу; доктор физико-математических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР.
 Воларович, Павел Егорович (1873—1912) — российский горный инженер, геолог, отец Георгия и Михаила.